Претнар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Претнар, Борис (род. 1978) — словенский хоккеист, игравший на позиции правого нападающего.
 Претнар, Клемен (род. 1986) — словенский хоккеист, защитник.